Dévai János (1662–1701) jezsuita szerzetes, tanár
 Dévai János (1940 - 2006) kerékpárversenyző, edző